Turilli ist der Familienname folgender Personen:
 Luca Turilli (* 1972), italienischer Komponist und Musiker
 Max Turilli (1928–2006), italienischer Schauspieler